Galicija je lahko:
 Galicija, zgodovinska pokrajina (nekdanja avstrijska dežela) severno od Karpatov (v današnji Poljski in Ukrajini)
 Galicija (Koroška), občina na avstrijskem Koroškem
 Galicija (Španija), zgodovinska pokrajina (nekdanje kraljestvo), danes avtonomna regija v severozahodni Španiji
 Galicija (rimska provinca) (), nekdanja rimska provinca
 Galicija, Žalec, naselje v občini Žalec
 Galicija (otok), otoček pri Mljetu
 Galicija (Dugi otok), otoček vzhodno od Dugega otoka v Kornatih
 Galicija (drama), drama Miroslava Krleže
 Kraljevina Galicija, nekdanja iberska država (kraljestvo)

Glej tudi 
 Galija
 Galicijščina
 Galați (mesto v Romuniji)
 Galata (del Carigrada)
 Galatija, Galačani (Mala Azija/Anatolija/Turčija)